Shiroishi pode referir referir às cidades de:
 Shiroishi (Miyagi)
 Shiroishi (Saga)

Desambiguações de topônimos